Luxembourg Ladies Tennis Masters – tenisowy turniej pokazowy legend tenisa kobiecego. Zorganizowany w sezonie 2022 w zastępstwie nierozegranego turniej WTA Tour z cyklu Luxembourg Open. Rozgrywany w dniach 20–23 października 2022 roku w Luksemburgu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 100 000 euro. Do udziału w turnieju zaproszono osiem tenisistek niesklasyfikowanych w danym momencie w rankingu singlowym WTA.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022
2022 w Luksemburgu
Pokazowe turnieje tenisowe